Padang Tinggi (Payakumbuh Barat), een plaats in Indonesië
Padang Tinggi (Tanjung Kemuning), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing